polymerasekettingreactie (Engels: polymerase chain reaction), een methode om grote hoeveelheden specifieke DNA- of RNA-fragmenten te produceren uit een zeer klein monster, veelvuldig gebruikt in medisch en forensisch onderzoek
 Principal component regression, een regressie-analysetechniek die gebaseerd is op hoofdcomponentenanalyse
 Roemeense Communistische Partij (Roemeens: Partidul Comunist Român), een Roemeense politieke partij van 1921 tot 1989
 Panamaspoorweg (bedrijfsnaam: Panama Canal Railway), een spoorlijn tussen de Atlantische Oceaan en de Stille Oceaan over de landengte van Panama